Illa d'al-Muharraq a Bahrein
 Ciutat d'al-Muharraq a Bahrein
 Aeroport internacional d'al-Muharraq, a Bahrein
 Governació d'al-Muharraq, divisió administrativa de Bahrein